est l'un des deux personnages principaux du manga et film Battle Royale et de sa suite Battle Royale 2: Requiem. Dans les films, c'est l'acteur japonais Tatsuya Fujiwara qui reprend ce rôle.

Masayuki Taguchi, l'auteur du manga, le décrit comme « le héros impulsif et passionné de service » et il est régulièrement qualifié de « un chien fou assoiffé de justice » par Shôgo Kawada. Taguchi poussera au bout la logique de son personnage en modifiant légèrement la fin de l'histoire par rapport au roman originel : Nanahara, qui a refusé pendant tout le Programme de voir ses camarades s'entretuer, refuse également de tuer les gardes de Yonemi Kamon dans le bateau qui les ramène à terre et se contente de les mettre hors d'état de nuire.

Histoire 
Orphelin à l'âge de 5 ans après que ses parents ont disparu dans un accident. Il vit depuis à l'orphelinat privé "La maison de la charité" situé dans la ville de Shiroiwa. Il devient alors le meilleur ami de Yoshitoki Kuninobu, un enfant qui vivait déjà à l'orphelinat. Talentueux "Short-stop" du championnat benjamin de baseball, c'est à cette époque qu'il reçoit le surnom de « wild seven » par référence au terme « wild card ». Il fait également des débuts prometteurs comme rookie de l'équipe du collège shiroiwa. Cependant, à la suite d'une violente altercation avec son entraîneur, il quitte le club et rejoint celui de la musique. Passionné de rock 'n' roll, musique interdite par le gouvernement de la république d'extrême orient, il continue à jouer de la guitare électrique à l'abri du regard de ses professeurs. Dans le roman, il est amoureux d'une jeune fille plus âgée que lui, Kazumi Shintani, saxophoniste de son groupe de musique.

Son arme est un couteau de l'armée dans le roman et le manga alors qu'il reçoit un couvercle de marmite dans le film, qui lui permettra de se protéger d'une attaque de Kyôichi Motobuchi.

Les Films

Battle Royale 
Engagé avec ses camarades de classe de la  B de Shiroiwa, il va devoir participer au jeu. Lié d'amitié avec Noriko Nakagawa, ils ne se sépareront jamais durant le jeu, et même l'ancien vainqueur Shôgo Kawada les aidera à s'évader de l'île. À noter que son arme dans le film est un couvercle de marmite, sûrement pour souligner le fait que Noriko (qui a reçu des jumelles) et lui sont les seuls survivants alors que, ironiquement, ils ont reçu des armes leur ôtant pratiquement toute chances de survie.

Battle Royale 2: Requiem 
Trois ans après son évasion de l'île, Nanahara est devenu un terroriste recherché par la police. Son armée, retranchée sur une île, se prépare à être attaquée par les nouveaux participants du jeu Battle Royale.

Sources et références 

Personnage de Battle Royale